

La localité de Mungo.
 Le départmement du Moungo.
 Le fleuve Mungo.

La rivière Mungo, cours d’eau de l’Île du Sud.